Pierotti – cognome italiano
 Luca Pierotti (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Mario Pierotti (1911–...) – baritono italiano
 Mario Rubén González Pierotti, noto anche con lo pseudonimo di Jairo (1949) – cantante argentino
 Piero Pierotti, noto anche con lo pseudonimo di Peter E. Stanley (1912-1970) – regista e sceneggiatore italiano
 Piero Pierotti (1937) – accademico, storico, urbanista e saggista italiano
 Raffaele Pierotti (1836-1905) – cardinale italiano
 Santiago Pierotti (2001) – calciatore argentino, di ruolo attaccante